Падуа́нский университе́т (, вен. Università de Pàdova) — один из старейших университетов Европы и Италии, открыт в Падуе в 1222 году. В XV—XVIII веках — главный образовательный центр Венецианской республики. Девиз — Universa universis patavina libertas («Свобода Падуи, всеобщая и для всех»).

История 

Университет основан в 1222 году преподавателями и студентами, оставившими Болонский университет из-за конфликта с начальством. В Средние века в Падуе учились студенты со всей Европы, разделённые на «нации» (землячества) по месту происхождения. С 1339 по 1813 годы разделён на две организации — Universitas Iuristarum, где преподавалось гражданское и каноническое право и богословие, и Universitas Artistarum, где преподавались астрономия, диалектика, философия, грамматика, медицина и риторика. Был также Universitas Theologorum, созданный в 1373 году папой Урбаном V.

Падуанский университет стал одним из центров науки (астрономия, медицина, право) эпохи Возрождения, ему покровительствовала Венецианская республика, обеспечивавшая дух независимости от схоластической догматики и влияний Рима. Здесь учились или работали такие деятели первой величины Возрождения и раннего Нового времени, как Пико делла Мирандола, Николай Кузанский, Коперник, один из основателей итальянского литературного языка Пьетро Бембо, Торквато Тассо, Галилей, Везалий, белорусский первопечатник Франциск Скорина. В 1678 году степень доктора философии впервые в мире получила женщина — Елена Корнаро Пископия. С этого времени в университете был принят девиз: «Падуанская свобода универсальна для всех».

В XIX—XX вв. наблюдалась тенденция к децентрализации университета и к возникновению лабораторий и кампусов за пределами Падуи. 8 февраля 1848 года во время революции 1848—1849 гг. произошло восстание студентов против австрийского владычества, университет был закрыт до 1850 года.

Современность 
В 1995 году принят новый устав, давший университету больше независимости. Ныне в университете
65 тысяч студентов, 13 факультетов: гуманитарных наук и философии, экономики, образования, инженерный, юридический, физико-математический/естественный, медицинско-хирургический, фармацевтический, сельскохозяйственный, психологический, политологический, статистический и ветеринарный. Ректор — Розарио Риццуто.

Ботанический сад 

Созданный при Падуанском университете в 1545 году ботанический сад — второй в Европе после Пизанского, но претендует на звание старейшего из непрерывно действующих, так как его конкурент не раз переезжал с места на место. В 1997 году объявлен памятником Всемирного наследия.

Преподаватели 

 Галилей, Галилео (годы жизни 1564—1642)
 Анджелис, Стефано (1623—1697)
 Валлиснери, Антонио (1661—1730)
 Ассемани, Симон (1752—1821)
 Якопо Забарелло, преподавал логику и философию, с 1564 по 1589
 Серторио Орсато (1617—1678), преподавал философию
 Пьетро Помпонацци, занимал кафедру натурфилософии с 1495 по 1509
 Гвидо Панциролли, доктор 1547; профессор права 1547—1570, 1582—1599; первая кафедра римского права в 1554—1570, «во второй половине дня председатель» кафедры гражданского права 1556—1570
 Глория, Андреа (1821—1911), историк.

Известные выпускники 

 Микеланджело Ассон (1802—1877) — итальянский врач, педагог, профессор.
 Премьер-министр Греции Александрос Маврокордатос
 Гега, Карл Риттер фон, архитектор, инженер, строитель железнодорожных линий.
 Гови, Джильберто, физик, профессор.
 Кардинал Станислав Гостий
 Джованни Пико, гуманист
 Падре Креспи — эквадорский католический религиозный деятель, известный как создатель коллекции древних артефактов Падре Креспи из Эквадора.
 Николай Кузанский, архиепископ, один из известнейших богословов эпохи ренессанса
 Николай Коперник, астроном
 Сэр Фрэнсис Уолсингем (около 1532—1590)
 Франсуа де Продаж, доктор гражданского и канонического права, диплом с отличием и др., в 1591, епископ Женеве в 1602 году, причислен к лику святых в 1665 году
 Уильям Гарвей, анатомист
 Джованни Баттиста Морганьи
 Уго Фосколо
 Паоло Падовани, астроном
 Елена Корнаро Пископия, первая женщина получившая степень доктора философии
 Джузеппе Тартини, музыкант и композитор
 Джакомо Казанова, путешественник, автор и соблазнитель

В России
 Греческие братья-монахи Иоаким и Софроний Лихуды — одни из первых преподавателей первого высшего заведения России — Славяно-Греко-Латинской Академии.
 Пётр Васильевич Постников (ок. 1670 — ок. 1730) — доктор медицины и философии Падуанского университета.
В Беларуси
 Франциск Лукич Скорина (около 1490, Полоцк — 1551, Прага) — белорусский и восточнославянский первопечатник, философ-гуманист, писатель, общественный деятель, предприниматель и учёный-медик. Переводчик на белорусскую редакцию (извод) церковнославянского языка книг Библии, издатель этих книг.Получил в Падуе звание доктора наук.

Примечания

См. также 
 Список старейших университетов
 Астрофизическая обсерватория Азиаго
 Наблюдательная станция Чима-Экар

Ссылки 

 Официальный сайт
 

 
Появились в 1222 году